Pontpierre kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pontpierre, Moselle, ort och kommun,

Luxemburg 

 Pontpierre, Luxemburg, ort,